McGuffie ist der Familienname der folgenden Personen:
 Bill McGuffie (1927–1987), britischer Easy-Listening-Pianist, Jazzpianist und Filmkomponist
 Sam McGuffie (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Bobsportler